Lars-Erik Esbjörs, švedski hokejist, * 11. oktober 1949, Avesta, Švedska.

Esbjörs je v švedski ligi deset sezon igral za klub Västra Frölunda HC, kjer je bil med letoma 1976 in 1979 tudi kapetan. Zadnji dve sezoni v karieri je igral za klub Sparta Sarpsborg v norveški ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1976, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, sam pa je dosegel po en gol in podajo na desetih tekmah.

Tudi njegova sinova Joacim in Jonas sta bila hokejista.

Statistika kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 4
| 3
| 7
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 4
| 5
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 5
| 7
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 2
| 10
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 6
| 6
| 12
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 78/79
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 4
| 10
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 23
| 3
| 4
| 7
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 81/82
|
| 20
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Sarpsborg
| Norveška liga
| 82/83
|
|
| 18
| 31
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Sarpsborg
| Norveška liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Sparta Sarpsborg